4 miejscowości w Polsce:
 Wirówek – osada w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Bojadła
 Wirówek – osada w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Świdnica
 Wirówek – osada w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Potworów
 Wirówek – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Gryfino